Il termine Erëmenko  può riferirsi a:

 Andrej Ivanovič Erëmenko (1892-1970), generale sovietico
 Oleksij Hordijovyč Jeremenko (1906-1942), politico e militare sovietico
 Aleksej Borisovič Erëmenko (1964-), calciatore sovietico
 Konstantin Viktorovič Erëmenko (1970-2010), giocatore di calcio a 5 e calciatore russo
 Aleksej Alekseevič Erëmenko (1983-), calciatore russo naturalizzato finlandese
 Roman Alekseevič Erëmenko (1987-), calciatore russo naturalizzato finlandese